Marinaleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marinaleda (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Marinaleda (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar